Gaetulicus ist das Cognomen folgender Personen: